Деми́р-Ка́пия () — община в Северной Македонии. Расположена на юго-востоке страны. Население составляет 4545 человек (2002 год).

Административный центр — город Демир-Капия.

Площадь территории общины 311,06 км².

Граничит с общинами Северной Македонии:
 на северо-западе — с общиной Неготино;
 на северо-востоке — с общиной Конче;
 на востоке — с общиной Валандово;
 на юго-востоrе — с общиной Гевгелия;
 на юго-западе — с общиной Кавадарци.

Кроме города Демир-Капия в состав общины входят ещё 14 сёл: Барово, Бесвица, Бистренци, Драчевица, Дрен, Иберли, Клисура, Кошарка, Копришница, Корешница, Прждево, Стрмашево, Челевец и Чифлик.

Этническая структура населения в общине по переписи населения 2002 года:
 македонцы — 3997 чел.;
 турки — 344 чел.;
 сербы — 132 чел.;
 албанцы — 23 чел.;
 цыгане — 16 чел.;
 боснийцы — 1 чел.;
 остальные — 32 чел.

По территории общины протекает река Вардар. На территории общины сохранились развалины средневековой крепости Просек.

Примечания

Ссылки 
 Сайт общины , 

Общины Северной Македонии